

Олдер — переписна місцевість, штат Монтана
 Олдер — переписна місцевість, штат Вашингтон